Пи́льцы (, ) — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии.

Входит в состав Жодишковского сельсовета.

Расположена в северной части района на левом берегу реки Вилия. Расстояние до районного центра Сморгонь по автодороге — около 17 км, до центра сельсовета агрогородка Жодишки по прямой — 2,5 км. Ближайшие населённые пункты — Девятни, Расло, Соколец.

Согласно переписи население Пильцев в 1999 году насчитывало 64 жителя.

Грунтовой автодорогой местного значения  деревня связана с автодорогой Сморгонь — Жодишки.

В полутора километрах от Пильцев, на правом берегу Вилии находится мемориальный камень немецкого штаба 1917 года.

К западу от деревни располагается территория ландшафтно-ботанического заказника «Голубые озёра».

Примечания

Ссылки 
 Сморгонский райисполком 

Населённые пункты Сморгонского района